Avenida Héroes del Cenepa puede referirse a:
 Avenida Héroes del Cenepa, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Héroes del Cenepa, avenida de la ciudad de Cajamarca, Perú.